A Genealogia da Casa de Baden é apresentada, resumidamente, em três árvores genealógicas. Não se trata de informação exaustiva estando apenas incluídos os soberanos das várias linhagens que, a partir de 1475, governaram aquele país.

Foram também considerados dois príncipes que, pelas suas funções eclesiásticas, governaram estados temporais vizinhos: o Eleitorado de Tréveris e o Principado-abacial de Fulda.

Árvores Genealógicas

Os soberanos de Baden (1475-1918)
Entre 1190 e 1503 Baden esteve desagregado entre vários pequenos estados. Mas, em 1503, o marquês Cristóvão I, reunificou Baden dada a extinção de todos os ramos cadetes da dinastia.

No entanto, dois dos seus filhos (Bernardo III e Ernesto) acabaram por, de novo, partilhar Baden, dando início a dois novos ramos da família: a Linha Bernardina (em Baden-Baden, assinalada no quadro a amarelo) e a Linha Ernestina (em Baden-Durlach, a verde). Pela extinção da primeira, a Linha Ernestina reunificou o país em 1771 (Linha Grã-Ducal, a azul).

Antepassados de soberanos europeus
Com a Linha Grã-Ducal, Baden ganhou importância não só no contexto alemão mas também europeu, pelas alianças matrimoniais efetuadas. Entre a descendência do Grão-Duque Carlos I Frederico, contam-se muitos soberanos, alguns ainda reinantes.

A rainha de Portugal, D. Estefânia, Princesa de Hohenzollern-Sigmaringen por nascimento, era sua trineta.

Baden: ligação entre dinastias suecas 
Neste quadro mostra-se que, é através da Casa de Baden, que existe ligação entre os antigos reis suecos da Casa de Holsácia-Gottorp (a laranja) e os da atual Casa de Bernadotte (a azul). Recordemos que o rei Carlos XIII da Suécia adotou o Marechal francês João Batista Bernadotte que lhe sucedeu como Carlos XIV da Suécia. 

Legenda dos Quadros:
G.D. = Grão-Duque
Pr. = Príncipe
M. = Marquês (Margrave)
co-M. = co-Marquês
cc.= Casou com

Ver também
Casa de Baden
Casa de Zähringen
Lista de soberanos de Baden
Marca de Baden
Marca de Baden-Baden
Marca de Baden-Durlach
Grão-Ducado de Baden

Fontes

Ligações externas
 Genealogia da Casa de Baden, de Cristóvão I a Frederico VI (euweb.cz).
 Genealogia da Casa de Baden, de Frederico VII à atualidade (euweb.cz).
 Cronologia de Baden - incluindo Baden-Baden, Baden-Durlach e Baden reunificado (worldstatesmen.org)
/ Baden – História, dados, bandeiras e brasões (flaggenlexicon.de).
 Artigo de jornal: Casamento de Miguel de Baden (suedkurier.de)

Bibliografia
 Jacques Arnold, The Royal Houses of Europe, Vol. The German Grand-Duchies of Baden and Saxe-Weimar-Eisenach, publicado por Patricia Arnold, Londres, 2014, ISBN 978-0-9928143-1-1;
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe,depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, Israël, 1966, chapitre VIII. « Généalogie de la Maison de Bade, II. » tableau généalogique n° 105;
 Jiří Louda & Michael Maclagan, Les Dynasties d'Europe, Bordas, Paris 1981, ISBN 2040128735 « Bade Aperçu général », quadro 106 & pág. 210.

Casa de Zähringen
Marqueses de Baden
Marqueses de Baden-Baden
Marqueses de Baden-Durlach
Grão-Duques de Baden
História da Alemanha
História de Baden
Baden